Cerberus kan syfta på följande:
 Cerberus (djur), ett släkte ormar
 Cerberus Capital Management, ett amerikanskt investmentbolag
 Kvarteret Cerberus, ett kvarter i Gamla stan, Stockholm
 Kerberos (mytologi), en figur i grekisk mytologi